Богатское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богатское — упразднённое село в Павлодарском районе Павлодарской области.

Россия 
 Богатское — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.